Теорія акустики - це наукова область, яка стосується опису звукових хвиль . Це походить від динаміки рідини . Дивіться також акустику для інженерного підходу.

Для звукових хвиль будь-якої величини порушення швидкості, тиску та щільності ми маємо

 

У випадку, коли коливання швидкості, щільності та тиску невеликі, ми можемо наблизити їх як

 

Де  - збурена швидкість рідини,  - тиск рідини в спокої,  - збурений тиск системи як функція простору та часу,  - щільність рідини в спокої, і  - дисперсія щільності рідини в просторі та в часі.

У випадку, коли швидкість є ірротаційною (  ), ми маємо рівняння акустичної хвилі, яке описує систему:

 

Де ми маємо

Виведення для середовища в стані спокою 
Починаючи з рівняння безперервності та рівняння Ейлера:

 

Якщо взяти невеликі збурення постійного тиску та щільності:

 

Тоді рівняння системи такі

 

Зауважуючи, що рівноважний тиск і щільність постійні, це спрощує до

Рухоме середовище 
Починаючи з

 

Ми можемо змусити ці рівняння працювати для рухомого середовища, встановивши , де  - постійна швидкість, з якою рухається вся рідина до того, як її збурить (еквівалентно рухомому спостерігачу) і  - швидкість рідини.

У цьому випадку рівняння виглядають дуже схожими:

 

Зверніть увагу, що при  у нас буде рівняння в спокої.

Лінеаризовані хвилі 
Починаючи з наведених вище рівнянь руху середовища, що перебуває в спокої:

 

Давайте зараз візьмемо  щоб усі мали невеликі кількості.

У тому випадку, якщо ми зберігаємо доданки до першого порядку, для рівняння неперервності маємо  термін дорівнює 0. Це аналогічно стосується збурення щільності, помноженого на похідну від часу швидкості. Більше того, просторові компоненти похідного матеріалу дорівнюють 0. Таким чином, ми, переставляючи рівноважну щільність:

 

Далі, враховуючи, що наша звукова хвиля виникає в ідеальній рідині, рух є адіабатичним, і тоді ми можемо пов’язати малу зміну тиску з малою зміною щільності

 

За цієї умови ми бачимо, що зараз маємо

 

Визначення швидкості звуку системи:

 

Все стає

Для ірротаційних рідин 
У тому випадку, якщо рідина є ірротаційною, тобто , тоді ми можемо писати  і таким чином запишемо наші рівняння руху як

 

Друге рівняння показує

 

І використання цього рівняння у рівнянні безперервності, говорить нам про таке

 

Це спрощує до

 

Таким чином, потенціал швидкості  підкоряється хвильовому рівнянню в межі малих збурень. Граничні умови, необхідні для вирішення потенціалу, походять від того, що швидкість рідини повинна бути 0 нормальною до нерухомих поверхонь системи.

Беручи похідну від часу цього хвильового рівняння і помножуючи всі сторони на не збурену щільність, а потім використовуючи той факт, що  говорить нам те

 

Так само ми це бачили  . Таким чином, ми можемо помножити вищевказане рівняння і побачити, що

 

Таким чином, потенціал швидкості, тиск і щільність підкоряються хвильовому рівнянню. Більше того, нам потрібно вирішити лише одне таке рівняння, щоб визначити всі інші три. Зокрема, ми маємо

Для рухомого середовища 
Знову ж таки, ми можемо вивести межу малого збурення для звукових хвиль в рухомому середовищі. І знову, починаючи з

 

Ми можемо лінеаризувати їх у

Для ірротаційних рідин у рухомому середовищі 
Враховуючи, що ми це бачили

 

Якщо ми зробимо попередні припущення про те, що рідина ідеальна, а швидкість ірраторна, ми маємо

 

За цих припущень, наші лінеаризовані рівняння звуку стають

 

Що важливо, оскільки  є константою, ми маємо , а друге рівняння говорить нам про те, що

 

Або просто так

 

Тепер, коли ми використовуємо це відношення з тим, що , ми периходимо до

 

Ми можемо написати це у звичній формі як

 

Це диференціальне рівняння має вирішуватися з відповідними граничними умовами. Зверніть увагу, при  ми маємо хвильове рівняння. Незважаючи на це, після вирішення цього рівняння для рухомого середовища ми маємо

Дивитися також 

 Звук
 Фур’є-аналіз

Список літератури 

 
 

Звук
Акустика
Гідроаеродинаміка
Сторінки з неперевіреними перекладами